Leihverkehr steht für:

 Fernleihe der Bibliotheken
 Leihverkehr von Museen